Рапа има више значења:

 Рапа (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Рапа (Горж), насеље у округу Горж у Румунији